Richard Harding ist der Namen von:

* Richard Harding (Curler) (* 1953), schottischer Curler
 Richard Harding (Rugbyspieler) (* 1960), englischer Rugby-Union-Spieler